Die 166. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:
  166. Division (Wehrmacht), 1939 in Bielefeld aufgestellt, 1943 nach Dänemark verlegt und in 166. Reserve-Division umbenannt, ab März 1945 166. Infanterie-Division
  166. Division (Volksbefreiungsarmee), kämpfte während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges und des Chinesischen Bürgerkrieges
  166. Division (Republik China), kämpfte während des Zweiten Japanisch-Chinesischen Krieges und des Chinesischen Bürgerkrieges
  166. Infanteriedivision (Frankreich), kämpfte im Ersten Weltkrieg

Liste militärischer Divisionen nach Nummern